Bình Trung (Tiền Giang)
 Bình Trung (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Bình Trung (Quảng Nam)
 Bình Trung (Quảng Ngãi)
 Bình Trung (Bắc Kạn)
 Bình Trung (Lạng Sơn)